ЛНР — абревіатура:

 Лісова наглядова рада — незалежна, міжнародна заснована на членстві природоохоронна організація, метою якої є підтримка екологічно відповідального, соціально вигідного та економічно життєздатного управління світовими лісами.
 «Луганська народна республіка» — терористична організація, що веде свою діяльність на території Луганської області.
 «Лаврська народна республіка» — іронічна назва Києво-Печерського монастиря РПЦвУ (УПЦМП)

Примітки